Het ATP-tennistoernooi van Coral Springs (officieel de America's Red Clay Championships) van 1997 werd gespeeld van 5 tot en met 11 mei 1997 in het Amerikaanse Coral Springs. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Coral Springs Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Delray Beach
Coral Springs